Einrede steht für:

 Einrede im materiell-rechtlichen Sinn, siehe Einwendung
 Einrede (prozessual), Einrede im deutschen Zivilprozessrecht